Гимна́зия № 1 — название ряда образовательных учреждений в различных городах России, Белоруссии и других стран бывшего СССР.

 Гимназия № 1 (Ишимбай)
 Гимназия № 1 (Кирово-Чепецк)
 Гимназия № 1 (Мурманск)
 Гимназия № 1 (Новосибирск)
 Гимназия № 1 (Салават)
 Гимназия № 1 (Саратов)
 Гимназия № 1 (Соликамск)
 Гимназия № 1 (Стерлитамак)
 Гимназия № 1 (Челябинск)
 Гимназия № 1 (Канск)
 Гимназия № 1 (Астрахань)